Гребневский сельский округ

Московская область 

 Гребневский сельский округ Щёлковского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Гребневский сельский округ Старожиловского района